Punctum le latinský výraz s významem bod, či tečka) a může mít více významů:

Punctum v lingvistice 
 punctum = tečka ve větě
 punctum interrogationis = otazník 
 punctum voti = vykřičník

Punctum v hudbě 
 punctum additionis - (dosl. „přídavná tečka“) je tečka psaná těsně za hlavičkou noty přidaný k notě prodlužuje její dobu o polovinu hodnoty (tečkovaný rytmus) neboli prodlužuje
 punctum divisionis – objevuje se v černé mensurální notaci italského trecenta – jde tečku oddělující jednotlivé perfekce, kladenou mezi 2 nebo 3 semibreves. Zavedl ji a hojně používal Petrus de Cruce. 
 punctum v neumové notaci označuje jednu samostatně stojící notu

punctum quadratum, punctum inclinatum,

Související články 
 Punkce
 Kontrapunkt (punctus contra punctum) – mj. nauka o způsobu vedení jednotlivých hlasů ve vícehlasých skladbách
 Interpunkce

Latinská slova a fráze